Иглвил има више значења:
 Иглвил (Калифорнија)
 Иглвил (округ Монтгомери, Пенсилванија)
 Иглвил (округ Сентер, Пенсилванија)
 Иглвил (Мисури)
 Иглвил (Тенеси)